Xuyên Mộc (district), een district in de Vietnamese provincie Bà Rịa-Vũng Tàu.
 Xuyên Mộc (xã), een xã in bovengenoemd district.